Монастириська загальноосвітня школа — загальноосвітня школа I–III ступенів в місті Монастириськах, яка забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти на підставі ліцензії № 200715 та статуту школи, який обговорений і прийнятий на педагогічній раді 22.05.2003 року та зареєстрований в Монастириській райдержадміністрації 09.06.2003 року № 12.

Історія 
Функціонує з 1946 року як середня школа з українською мовою навчання. З 1970 року навчання проводиться в новому корпусі.

В 1812 році в Монастириськах працювала однокласна школа. Вчителем цієї школи був Станіслав Свенціцький. Навчання велося польською мовою. В школі вчили писати, читати, з предметів — арифметику, географію, музику. У 1867 році містечко, в якому проживало 3453 особи, перейшло від Підгаєцького до Бучацького повіту. Тут розмістилася двокласна школа, вчителем якої був Еммануїл Добруцький.

Від 80-х років ХІХ ст. в Монастириськах діяла чотирикласна народна школа, де працювало 2 вчителів. У 1912 році відкрили польську шестикласну школу. У міжвоєнний період в містечку діяли семирічні чоловіча і жіноча школи, викладання в яких велося польською мовою. Жіноча школа розміщувалася в будинку, де тепер знаходиться районна бібліотека, чоловіча — в старому корпусі школи.

Монастириська ЗОШ І-ІІІ ст. була відкрита у 1939 р. за адресою: вул. Січових Стрільців, 2. Засновник — Монастириська районна рада. Форма власності — комунальна. У 1970 році директором школи була Ковалевська С. І. Після неї директорами школи були: Олійник П. Д., Сметана І. Ф., Брусов В. М., Семенко В. І., Голик І. Ю., Мізик І. М., Шенцова Т. О., Лиско М. О., Жилавий М. В., Дяків Є. В., Старик Б.
З 2006 року по 2016 посаду директора школи обіймала Слюсар Олександра Андріївна. З 2016 директор Дзяйло Оксана.

Навчальна база 
Навчальна база школи складається з:
 50 класних кімнат
 музею «Історія школи»
 бібліотеки з фондом 18 тисяч книг
 комп'ютерного класу з підключенням до мережі Інтернет
 спортивного залу
 спортивного майданчика
 ігрового майданчика
 актового залу
 їдальні
 майстерні з обробки металу і дерева
 медичного кабінету

Педагогічний колектив 
Педагогічний колектив складається з 95 працівників. Лише два працівники школи мають середню спеціальну освіту. Кваліфікаційні категорії:
 спеціаліст — 10 вчителів
 ІІ категорія — 7 вчителів
 І категорія — 25 вчителів
 вища категорія — 43 вчителі
 звання «старший вчитель» — 15 вчителів
 звання «вчитель методист» — 2 вчителі
 вчителі-сумісники — 4 вчителі

Класні кімнати 
Згідно Положення про навчальний кабінет обладнано класні кімнати:
 біології
 хімії
 української мови та літератури
 інформатики
 англійської мови
 предмету «Захист Вітчизни»
 світової літератури
 фізики
 математики
 основ здоров'я
 християнської етики

Джерела 
 Сайт Монастириської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 Монастириська ЗОШ на «Щоденник.ua»
Монастириська
Монастириська